

Sigle 
 Unione Italiana per il Disegno – associazione italiana per la promozione del disegno
 User interface design – progettazione delle interfacce utente
 Utriusque Iuris Doctor

Economia 
 UID – abbreviazione di Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, partita IVA in Austria e Germania

Informatica 
 UID – User identifier